Le Championnat de squash du British Open masculin 1990 est l'édition 1990 du British Open qui se déroule au Lambs Squash Club & Centre de conférences de Wembley à Londres du 16 au 23 avril 1990. Jahangir Khan gagne son neuvième British Open consécutif. Ce neuvième succès permet à Jahangir Khan permet d'établir un nouveau record battant le précédent détenu par l'Australien Geoff Hunt.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Premier tour

Second tour

Tableau final

Références

Voir aussi 
 British Open
 British Open féminin 1990

masculin 1990
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1990
Sport en avril 1990